Мртва природа може бити:

 Мртва природа (сликарство), врста сликарског мотива где се случајно или стилизовано нагомилавају предмети који стварају тему слике.
 Мртва природа (албум), трећи студијски албум српске и југословенске рок групе Рибља чорба.
 Мртва природа (фотографија), врста фотографског мотива састављеног из предмета.